

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
Al Sansepolcro furono date perse a tavolino 7 partite (nelle quali aveva totalizzato 14 punti) per la posizione irregolare del calciatore Mario Guidotti, squalificato 1 turno nel precedente campionato e proveniente da una società diversa

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti 

La Vis Stella è una rappresentativa di Monsampolo del Tronto, il Nestor di Marsciano.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995